Tarim River kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tarim He, vattendrag, Xinjiang,

Papua Nya Guinea 

 Ok Tarim, vattendrag, Western, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar